Die ATP Studena Croatia Open 2009 waren ein Tennisturnier, welches vom 27. Juli bis 2. August 2009 in Umag stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2009 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Los Angeles die LA Tennis Open sowie in Gstaad die Allianz Suisse Open Gstaad gespielt, die genau wie die ATP Studena Croatia Open zur Kategorie ATP World Tour 250 zählten.

Titelverteidiger im Einzel war Fernando Verdasco, der in diesem Jahr nicht am Turnier teilnahm. Im diesjährigen Finale siegte der topgesetzte Russe Nikolai Dawydenko gegen Juan Carlos Ferrero deutlich in zwei Sätzen mit 6:3 und 6:0. Er gewann damit seinen zweiten Titel des Jahres sowie 16. seiner Karriere. Im Doppel waren Michal Mertiňák und Petr Pála die Titelverteidiger. Sie traten in diesem Jahr nicht mehr gemeinsam an. Während Pála nicht mehr am Turnier teilnahm, konnte Mertiňák mit seinem neuen Partner František Čermák das Turnier erneut gewinnen. Im Finale schlugen sie die Paarung Johan Brunström und Jean-Julien Rojer in zwei Sätzen mit 6:4 und 6:4.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 398.500 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 450.000 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 25. bis 27. Juli 2009 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelwettbewerb gelten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 29 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 30 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 30 kB)

ATP World Tour 2009
Tennisturnier in Umag